Красненькое — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Красненькое — бывшее название села Жигер Таскалинского района Западно-Казахстанской области.

Приднестровье 
Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Красненькое — село в Рыбницком районе.

Россия 
 Красненькое — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Красненькое — деревня в Рамешковском районе Тверской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Красненькое — исчезнувшее село в Симферопольском районе.

Украина 
 Красненькое — село в Ильинецком районе Винницкой области.
 Красненькое — село в Кривоозерском районе Николаевской области.

См. также 
 
 
 Красненькое кладбище